Betuwe, een Nederlandse landstreek in het rivierengebied
 Neder-Betuwe (streek), een substreek van de Betuwe
 Neder-Betuwe (gemeente), een gemeente in de streek de Neder-Betuwe
 Over-Betuwe, een substreek van de Betuwe
 Overbetuwe, een gemeente in de streek de Over-Betuwe

 Betuwe Radio, voormalige omroep in Buren
 Maatschappij De Betuwe, een Tielse jamfabriek die bestaan heeft van 1885-1993

Zie ook 
 Betuwelijn
 Betuwepad
 Betuweroute
 Betuws Oorlogsmuseum "The Island" 1944-1945